Гайков — фамилия; имеет женскую форму Гайкова.
 Гайков, Владимир Михайлович (1945—2018) — российский музыкант-ударник, музыкальный педагог, профессор Петрозаводской консерватории, заслуженный артист России.
 Гайкова, Зузана (в замуж. Паулова, род. 1993) — чешская кёрлингистка.
 Гайкова, Камила (род. 1987) — чешская фигуристка, выступавшая в танцах на льду.
 Гайкова, Яна (род. 1964) — чешская шахматистка, международный мастер (1984) среди женщин.